Матузявичюс () — литовская фамилия. Её женские варианты Матузявичене (; замужняя женщина) и Матузявичюте (; девичья фамилия).

Известные носители 
  (род. 1944) — литовский кинорежиссёр и кинооператор.
  (1923—2000) —литовский поэт.
 Матузявичюс, Эугениюс (1917—1994) — литовский поэт, переводчик.

См. также  
  (1910—1990) — литовский художник живописец и график.
  (род. 1946) — литовский геолог.